Zoran Kostić (Čačak, 1982. november 14. –)  szerb labdarúgó, középpályás.

Források
 transfermarkt.com profil
 int.soccerway.com profil
 hlsz.hu

Szerb labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK labdarúgói
A Sinnyik Jaroszlavl labdarúgói
Az Ural Szverdlovszkaja Oblaszty labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
1982-ben született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek